

Cinema e televisione 
 Pigiama party (Pajama Party) – film del 1964 diretto da Don Weis
 Pajama Party – episodio della seconda stagione della serie televisiva per bambini Pee-wee's Playhouse

Musica 
 Pajama Party – gruppo musicale statunitense
 Pajama Party – album dei Poison Idea del 1992

Pagine correlate 
 Pigiama party